

Patronymie
 Herbert Osterkamp (1894-1970) est un General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Theo Osterkamp (1892–1975) est un pilote de chasse allemand pendant les deux guerres mondiales.